Der Stadtmühlbach ist ein rund 3,6 km langer rechter Abzweig der Schweinenaab im Oberpfälzer Wald, Bayern (Deutschland). Er mündet in die Waldnaab.

Geografie 
Der Stadtmühlbach verläuft komplett im Stadtgebiet von Weiden in der Oberpfalz. Im Stadtteil Hammerweg zweigt er von der Schweinenaab ab und fließt dann in künstlichem Flussbett in den Stadtteil Scheibe. Hier wird er von einem Weiher aufgestaut. Danach fließt er in den Max-Reger-Park – benannt nach dem Komponisten Max Reger – entlang der ehemaligen Stadtmauer. Dort gibt es einen Zufluss des Weidingbachs, rechts der Flussrichtung des Stadtmühlbachs. In den Naabwiesen mündet er in die Waldnaab.

Zuflüsse 
Der größte Zufluss ist der Weidingbach. Er ist 6,71 Kilometer lang und hat ein Einzugsgebiet von 15,26 Quadratkilometern.

Weblinks 
 https://www.oberpfaelzerwald.de/max-reger-park

Einzelnachweise 

Gewässer in Weiden in der Oberpfalz